Таях-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Таях-Кюель — озеро, на р.Сюлюдюкяр, Республика Саха (Якутия), координаты 63°34’с. ш. 113°17’в. д..
 Таях-Кюель — озеро, северо-западнее оз.Бакул, Республика Саха (Якутия), координаты 71°11’с. ш. 147°04’в. д..

Примечания

См. также 
Таях-Кюеле